Николай Иванович Тарасов (13 августа 1905, Киев — 22 мая 1965, Москва) — советский гидробиолог, доктор биологических наук.

Биография 
Родился 13 августа 1905 года в Киеве. В 1922 году поступил Институт народного образования в Екатеринославле. Осенью того же года перевелся в Петроградский (Ленинградский) университет и окончил его в 1927 году. Наибольшее влияние на выбор Тарасовым научного направления оказал Константин Михайлович Дерюгин. Во время обучения в 1922—1925 годах участвовал в работе Азовско-Черноморской промысловой экспедиции «Главрыбы». После окончания университета работал в Гидрологическом институте. В войну служил на Тихоокеанском флоте, занимался борьбой с обрастанием судов и составлением метеорологических и гидрологических сводок. В 1936 году без защиты диссертации ему была присвоена учёная степень кандидата наук. В 1943 году на базе Океанографического института Тарасов организовал лабораторию по морским обрастаниям. В 1943—1954 годах преподавал в Военном гидрометеорологическом институте и МГУ. В 1952 года он был переведён на работу в Институт океанологии и работал там до конца жизни. Обучался в докторантуре Зоологического института. Учёная степень доктора наук была присвоена в 1962 году по совокупности работ. Скончался в Москве 27 мая 1965 года.

Научные достижения 
Занимался изучением фауны гидробионтов морей Дальнего Востока. Является одним из создателей нового направления в морской гидробиологии «Техническая биология моря». Был учёным секретарём Комиссии при АН СССР по борьбе с морскими обрастаниями. В честь Тарасова названы один вид рыб Pseudalectrias tarasovi и два представителя ракообразных Harpinia tarasovi и Parapleuroprion tarasovi.

Награды 
Был награждён различными наградами:

 Орден Трудового Красного Знамений (1951)
 Медаль «За победу над Германией» (1946)
 Медаль «За победу над Японией» (1946)
 Значок «Отличник Гидрометеослужбы СССР»

Избранные публикации 
Автор более 80 публикаций, в том числе:

Примечания 

Биологи XX века
Гидробиологи СССР
Карцинологи
Участники советско-японской войны (СССР)